Goeken ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Goeken (1660–1726), deutscher Probst
 Matthias Goeken (* 1964), deutscher Politiker (CDU)